Чемпіонат Австрії 1954/55 () — 44-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Шостий титул чемпіона Австрії здобув клуб Ферст Вієнна.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1954/55 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1954/55 на rsssf 

1955
Австрія
Австрія